Шилюк () — украинская фамилия. Известные носители:

 Шилюк, Дмитрий — футболист, правый защитник латвийского клуба «Олимпс/РФС».
 Шилюк, Пётр Степанович (род. 1949) — президент холдинговой компании «Киевгорстрой», Герой Украины.